Heptameria är ett släkte av svampar. Heptameria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heptameria